Vestermark kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vestermark (Abild Sogn) – en bebyggelse i Abild Sogn
 Vestermark (Ansager Sogn) – en bebyggelse i Ansager Sogn
 Vestermark (Bedsted Sogn) – en bebyggelse i Bedsted Sogn
 Vestermark (Bjergby Sogn) – en bebyggelse i Bjergby Sogn
 Vestermark (Broager Sogn) – en bebyggelse i Broager Sogn
 Vestermark (Dragstrup Sogn) – en bebyggelse i Dragstrup Sogn
 Vestermark (Emmerlev Sogn) – en bebyggelse i Emmerlev Sogn
 Vestermark (Fjelstrup Sogn) – en bebyggelse i Fjelstrup Sogn
 Vestermark (Fole Sogn) – en bebyggelse i Fole Sogn
 Vestermark (Ingstrup Sogn) – en bebyggelse i Ingstrup Sogn
 Vestermark (Kegnæs Sogn) – en bebyggelse i Kegnæs Sogn
 Vestermark (Lundforlund Sogn) – en bebyggelse i Lundforlund Sogn
 Vestermark (Løgumkloster Sogn) – en bebyggelse i Løgumkloster Sogn
 Vestermark (Løjt Sogn) – en bebyggelse i Løjt Sogn
 Vestermark (Rise Sogn) – en bebyggelse i Rise Sogn
 Vestermark (Ruds Vedby Sogn) – en bebyggelse i Ruds Vedby Sogn
 Vestermark (Sankt Catharinæ Sogn) – en bebyggelse i Sankt Catharinæ Sogn
 Vestermark (Serritslev Sogn) – en bebyggelse i Serritslev Sogn
 Vestermark (Skodborg Sogn) – en bebyggelse i Skodborg Sogn
 Vestermark (Staby Sogn) – en bebyggelse i Staby Sogn
 Vestermark (Sønder Bork Sogn) – en bebyggelse i Sønder Bork Sogn
 Vestermark (Tislund Sogn) – en bebyggelse i Tislund Sogn
 Vestermark (Tårs Sogn) – en bebyggelse i Tårs Sogn
 Vestermark (Underup Sogn) – en bebyggelse i Underup Sogn
 Vestermark (Varnæs Sogn) – en bebyggelse i Varnæs Sogn
 Vestermark (Vejen Sogn) – en bebyggelse i Vejen Sogn
 Vestermark (Vigsnæs Sogn) – en bebyggelse i Vigsnæs Sogn
 Vestermark (Vilstrup Sogn) – en bebyggelse i Vilstrup Sogn
 Vestermark (Viuf Sogn) – en bebyggelse i Viuf Sogn
 Vestermark (Øster Løgum Sogn) – en bebyggelse i Øster Løgum Sogn